Hundgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hundgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Hundgölen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn